nymphaeum: források fölé emelt ókori nimfaszentélyek római elnevezése
Nymphaeum: ókori boszporoszi város, Nimphaion latin neve
Nymphaeum: ókori római kikötő Illíriában